Кюри са семейство от бележити учени:

 Мария Кюри (1867-1934), полско-френски химик, физик и двоен лауреат на Нобеловата награда
 Пиер Кюри (1859-1906), съпруг на Мария, френски физик и лауреат на Нобеловата награда
 Жак Кюри (1856 – 1941), брат на Пиер, френски физик
 Ирен Жолио-Кюри (1897-1956), първата дъщеря на Мария и Пиер, френски физик и лауреат на Нобеловата награда
 Фредерик Жолио-Кюри (1900-1958), съпругът на Ирен, френски физик и лауреат на Нобеловата награда
 Ев Кюри (1904-2007), втората дъщеря на Мария и Пиер, френско-американски писател и журналист

Термини, наречени на лица от семейство Кюри:

 Кюри (Ci), единица за радиоактивност
 Точка на Кюри
 Закон на Кюри
 Кюрий (Cm), химичен елемент
 Кюри (лунен кратер)